CKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chicken (Alaska) (Stati Uniti)